Vrbice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vrbice nad Cidlinou, Gemeinde im Okres Jičín
Vrbice u Kostelce nad Orlicí, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou 
Vrbice u Poděbrad, Gemeinde im Okres Nymburk
Vrbice u Roudnice nad Labem, Gemeinde im Okres Litoměřice 
Vrbice u Vacova, Gemeinde im Okres Prachatice
Vrbice u Valče, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
Vrbice u Velkých Pavlovic, Gemeinde im Okres Břeclav
Vrbice (Krásná Hora nad Vltavou), Ortsteil von Krásná Hora nad Vltavou, Okres Příbram
Vrbice (Bohumín), Ortsteil von Bohumín, Okres Karviná
Vrbice (Hořovičky), Ortsteil von Hořovičky, Okres Rakovník
Vrbice (Hracholusky u Prachatic), Ortsteil von Hracholusky u Prachatic, Okres Prachatice
Vrbice (Leština u Světlé), Ortsteil von Leština u Světlé, Okres Havlíčkův Brod 
Vrbice (Mšené-Lázně), Ortsteil von Mšené-lázně, Okres Litoměřice 
Vrbice u Bezdružic, Ortsteil von Lestkov, Okres Tachov
Vrbice u Stříbra, Ortsteil von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov